Rue de l'Écrevisse peut désigner :
 la rue de l'Écrevisse à Nantes
 la rue de l'Écrevisse à Reims
 la rue de l'Écrevisse à Strasbourg